Юлиан Айчбергер (; род. 5 марта 2004) — немецкий футболист, защитник футбольного клуба Герта.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник «Стаакена». За основную команду Герты дебютировал 9 апреля 2022 года, выйдя в стартовом составе на матч против «Унион Берлин» и был заменён в перерыве.

Карьера в сборной 
На молодёжном уровне выступал за сборную Германии до 18 лет, дебютировал 12 ноября 2021 года, в матче против Дании до 18 лет (3:3).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Бундеслиги
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Герта» Берлин